Apagón de Chile de 2010 puede referirse a:
 Apagón de Chile de febrero de 2010, ocasionado por un fuerte terremoto, y el primero de ese año.
 Apagón de Chile de marzo de 2010, el segundo de ese año.